Pidhorodne (en ucraniano Підгородне) es una ciudad de Ucrania, en el Óblast de Dnipropetrovsk. Está situada a 10 kilómetros al norte de Dnipró, a orillas de los ríos Kyltchen y Samara . Su población es de 18.319 habitantes (2005) .

Historia 
La primera mención de una villa en el actual emplazamiento de Pidhorodne se remonta a principios del siglo XVII. En 1778, se convirtió en sloboda. Desde 1930, opera un aeropuerto en Pidhorodne, pero en 1994 cesó el tráfico de pasajeros.

Pidhorodne recibió el estatuto de ciudad en 1981. Actualmente un suburbio residencial de Dnipropetrovsk. Su población, que había disminuido en los años 1990, se ha recuperado ligeramente en los últimos años.

Población

Enlaces externos 

 Página web de la ciudad
 Catálogo de empresas de Pidhorodne
 La hora actual en Pidhorodne

Localidades del óblast de Dnipropetrovsk